Doris Hart ha battuto in finale Shirley Fry 6–1 6–0.

Teste di serie
 Louise Brough (semifinali)
 Margaret duPont (quarti di finale)
 Doris Hart (campionessa)
 Shirley Fry (finalista)
 Beverley Baker (semifinali)
n/a
 Nancy Chaffee (quarti di finale)
 Jean Walker-Smith (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1951